De naam Overijssel heeft vrijwel altijd betrekking op de Nederlandse provincie Overijssel. De naam kan echter ook voor andere zaken worden gebruikt, zoals aangegeven in de verwijzingen hieronder.

 Gewest Overijssel (KNSB) - gewest van de KNSB
 Heerlijkheid Overijssel - een heerlijkheid die bestond van 1528 tot 1798
 Hr.Ms. Overijssel (1957) - een Nederlandse onderzeebootjager
 Kop van Overijssel - regio in de provincie Overijssel
 Overijsselpad - voormalig langeafstandwandelpad